Ahmed Musa (Jos, 14 oktober 1992) is een Nigeriaans voetballer die als aanvaller speelt. Musa debuteerde in 2010 in het Nigeriaans voetbalelftal.

Clubcarrière
Musa speelde in zijn jeugd in de Aminchi Football Academy, die ook zijn transferrechten bezat. Het verhuurde hem in 2008 aan JUTH, waarvoor hij debuteerde in het betaald voetbal. Hij speelde achttien wedstrijden voor de club en maakte daarin vier doelpunten. De academie verhuurde hem gedurende het seizoen 2009/10 verhuurd aan Kano Pillars. Hiervoor maakte hij achttien doelpunten in 33 wedstrijden, waarmee hij topscorer werd in de Premier League. Bovendien brak hij daarmee een twintig jaar oud Nigeriaans record.

VVV-Venlo haalde Musa in 2010 naar de Eredivisie. Hij tekende er na zijn achttiende verjaardag een contract. Met een doelpunt in een beslissende play-offwedstrijd tegen Zwolle in juni 2011 zorgde hij ervoor dat zijn ploeg in de Eredivisie bleef.

Musa verruilde VVV-Venlo op 7 januari 2012 voor CSKA Moskou. Daarmee werd hij in zowel 2012/13, 2013/14 als 2015/16 kampioen van de Premjer-Liga. Hij speelde in die tijd vrijwel elke wedstrijd. Daarnaast won hij met CSKA in 2012/13 ook de Beker van Rusland. Musa maakte in de finale het enige doelpunt van zijn ploeg en schoot in een beslissende penaltyreeks ook een van de strafschoppen binnen.

Musa tekende in juli 2016 een contract tot medio 2020 bij Leicester City, de kampioen van de Premier League in het voorgaande seizoen. Het betaalde circa €18.750.000,- voor hem aan CSKA Moskou.

Hij tekende in juli 2018 een contract tot medio 2022 bij Al-Nassr. In oktober 2020 werd zijn tot 2022 doorlopend contract ontbonden.
Musa speelde kort voor Kano Pillars en ging medio 2021 naar Fatih Karagümrük. In september 2022 ging hij naar Sivasspor.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Musa debuteerde in 2010 op zeventienjarige leeftijd in het Nigeriaans voetbalelftal. Met zijn vaderland won hij in 2013 de Afrika Cup 2013, na 1-0 winst in de finale tegen Burkina Faso. Musa maakte in de met 4-1 gewonnen halve finale tegen Mali het vierde Nigeriaanse doelpunt. Hij maakte tevens deel uit van de selectie die deelnam aan het WK voetbal 2018 in Rusland. Daar scoorde hij twee keer voor de ploeg van bondscoach Gernot Rohr in de tweede groepswedstrijd van de West-Afrikanen, op vrijdag 22 juni tegen IJsland (2-0). The Super Eagles bleven daardoor in de race voor een plaats in de volgende ronde.

Bijgewerkt t/m 20 november 2018

Erelijst

Zie ook

 Lijst van spelers van VVV-Venlo
 Lijst van spelers van FK CSKA Moskou
 Lijst van spelers van het Nigeriaanse voetbalelftal

Nigeriaans voetballer